Королевская лига () — ежегодный футбольный турнир для клубов Дании, Швеции и Норвегии. Проводился в 2004—2007 годах, состоялись 3 сезона. В турнире участвовали по 4 сильнейших клуба из каждого чемпионата.

Сезон 2004-2005

Участники

Первый групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Второй групповой этап 
Группа A

Группа B

Финал

Лучшие бомбардиры

Сезон 2005-2006 
Команды были разделены на 3 группы по 4 клуба. Команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места, а также 2 из 3-х команд, занявших третьи места, выходили в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы состояли из двух матчей, финал — из одного.

Участники

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Четвертьфиналы 
Первые матчи были сыграны 23 февраля 2006 года, ответные — 9 марта.

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Сезон 2006-2007 
Формат отличался от предыдущего сезона тем, что на всех стадиях плей-офф победители пар определялись по результатам одного матча.

Участники

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры

Статистика побед

По клубам

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт , , , 
 Результаты и детали на rsssf.com 
 Викинги готовы к бою uefa.com
 Королевская лига на сайте worldfootball.net 

Международные клубные соревнования по футболу
Футбол в Дании
Футбол в Швеции
Соревнования по футболу в Норвегии